Заборские

 Заборские — дворянский род Киевской губернии.
 Заборские — упразднённая деревня в Даровском районе Кировской области. Снят с учёта 18.08.1980. Координаты 58° 52' С.Ш. 47° 54' В.Д.